Sanftleben ist der Familienname von
 Eberhard Sanftleben (1953–2022), deutscher Radrennfahrer
Hermann Sanftleben (* 1891, † 1972), deutscher Schiffbauingenieur und Unternehmer in Cuxhaven
Peter Sanftleben (* 1965), deutscher Beamter 
Weiteres
 Oberstleutnant Sanftleben, Kunstfigur des Kabarettisten Georg Schramm (* 1949)
Siehe auch:
Senftleben